Adas oder ADAS steht für:
 Adas (Band), deutsche Folk-Band
 ADAS (Asteroidensuchprogramm)
 Advanced Driver Assistance Systems, siehe Fahrerassistenzsystem
 AD-AS-Modell

Adaş ist der Familienname von:
 Orhan Adaş (* 1916), türkischer Fechter

ADAS